

Cinema
Fighting Back – film muto del 1917 diretto da Raymond Wells
Fighting Back – cortometraggio muto del 1922 diretto da Robert F. Hill
Fighting Back – film del 1948 diretto da Malcolm St. Clair
Fighting Back – film del 1982 diretto da Michael Caulfield
Fighting Back – film del 1984 diretto da Gary Toole
Philadelphia Security (Fighting Back) – film del 1982 diretto da Lewis Teague

Musica
Fighting Back – album dei Cloven Hoof
Fighting Back – album dei Battlezone

Televisione
Fighting Back – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 1986
Fighting Back – film per la televisione statunitense del 1980 diretto da Robert Lieberman